Мыс Каменный — мыс на полуострове Ямал
 Мыс Каменный — село на полуострове Ямал
 Мыс Каменный — мыс на полуострове Крым
 Мыс Каменный — раннеашельское местонахождение в западной части Азовского побережья Таманского полуострова у мыса Каменный